

События 
 В январе константинопольским патриархом стал иконоборец Антоний
 Войска Фомы Славянина осаждают столицу Византии Константинополь.
 Начинается восстание «Стеллинга» в Саксонии. Восставшие изгоняют господ и живут по старым законам. Восстание было подавлено королевскими войсками.
 Норманны создают государство в Ирландии со столицей в Дублине.
 В Хорасане возникает государство Тахиридов

Скончались 
 Мария Амнийская — первая супруга византийского императора Константина VI, внучка святого Филарета Милостивого (Амнийского).

См. также